Уцзу́н () — храмове ім'я китайських імператорів.

Носії 
 Уцзун — вісімнадцятий імператор династії Тан (840–846).
 Уцзун — третій імператор династії Юань (1307–1311).
 Уцзун — десятий імператор династії Мін (1505–1521).

Храмові імена імператорів